Виталий Борисович Попов (род. 13 июня 1946, Мичуринск) — советский и российский художник и журналист. Народный художник Российской Федерации (2006).

Биография 
Родился 13 июня 1946 года в городе Мичуринск Тамбовской области. Занимался в кружке изобразительных искусств местного Дома пионеров под руководством Аркадия Платицина. В 1971 году с отличием окончил Московское художественно-промышленное училище имени М. И. Калинина, где его преподавателями были М. Д. Базанова, И. Ф. Рябикин и И. А. Ефремов. В 1977 году окончил факультет монументального и декоративного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища, где его преподавателями были С. М. Родионова и М. А. Марков.

С 1968 года работал в мастерской художника Николая Жукова. В 1978—1983 годах работал художественным редактором в еженедельнике «Неделя». В 1983—1986 годах — главный художник журнала ЦК ВЛКСМ «Студенческий меридиан». Сотрудничал с рядом издательств, проиллюстрировал около 20 книг. В 2000—2002 годах преподавал на кафедре академической живописи в МГХПУ им. С. Г. Строганова. С 2005 года профессор кафедры живописи Московского государственного областного университета.

Член Союза журналистов СССР (1980) и Союза художников СССР (1983). Член центрального правления общества «СССР — Италия», позднее — ассоциации культурного и делового сотрудничества с Италией. Принимал участие во многих художественных выставках в России и за рубежом. Его работы хранятся в Красноярском краевом художественном музее им. Сурикова, Пятигорском музее-усадьбе Н.Ярошенко, Липецкой художественной галерее, Тамбовском художественном музее, Мичуринском музее-усадьбе им. Герасимова, Мичуринском краеведческом музее, в Ватикане и Лалит Кала Академии (Дели).

Награды и звания 
 Серебряная медаль ВДНХ СССР за серию работ «Пейзажи России» (1985)
 Серебряная медаль Академии художеств России за серию работ «Русский север» (1997)
 Стипендиат Правительства России (2010)
 Заслуженный художник России (1999)
 Народный художник России (2006)
 Знак «За заслуги перед Тамбовской областью»

Примечания 

Художники СССР
Художники России
Журналисты СССР
Журналисты России
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Преподаватели МГХПА имени С. Г. Строганова
Преподаватели Московского государственного областного университета